Vermilion (dal) az amerikai Slipknot együttes dala
Vermilion Cliffs  a Grand Staircase („Nagy lépcsőház”) második lépcsőfoka a Colorado-fennsíkon
Vermilion River (Ohio) egy Erie-tóba ömlő folyó Ohio államban